Baladre (del latín verātrum) puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bupleurum fruticosum;
 el nombre común de la planta Nerium oleander;  
 el nombre común de la planta Helleborus foetidus.

Puede referirse a sitios geográficos como:

 Baladre, barrio y pedanía de Puerto de Sagunto.